Dahod (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Dahod (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dahod